Željeznice Republice Srpske (ŽRS, Ferrovie della Repubblica Serba) è la compagnia ferroviaria della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina.

Dopo la firma degli accordi di Dayton che hanno posto fine alla guerra civile in Bosnia ed Erzegovina la rete ferroviaria del paese è stata divisa in due compagnie indipendenti: Željeznice Bosne i Hercegovine nella Federazione croato-musulmana e Željeznice Republice Srpske (ŽRS) nella Repubblica Serba di Bosnia.

Esistono quattro linee radiali con alcune antenne:
Doboj-Banja Luka: elettrificata binario singolo  con antenne per Banja Luka e Novi Grad
Doboj-Maglaj: elettrificata doppio binario unico, 
Doboj-Samac: elettrificata binario singolo, 
Doboj-Petrovo Novo Selo: non elettrificata binario singolo

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Società ferroviarie bosniache